Amerikai Egyesült Államok
 Weaver (Arizona), másik neve Weaverville
 Weaverville (Észak-Karolina)
 Weaverville (Kalifornia)